Комиссия ООН по миростроительству — это консультативный вспомогательный орган Организации Объединённых Наций, учреждённый 20 декабря 2005 года резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, принятыми на параллельных заседаниях.

Главным направлением деятельности Комиссии является оказание помощи в деле восстановления государств после завершения конфликтов и мобилизацией ресурсов для этих целей. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с Экономическим и Социальным Советом, предоставляя Совету Безопасности рекомендации относительно планирования и начала мероприятий по миростроительству. Общая ответственность за рассмотрение работы Комиссии была возложена на Генеральную Ассамблею, которая должна её осуществлять путём обсуждения ежегодного доклада Комиссии.

Ссылки 
 Официальная страница Комиссии на сайте ООН

Вспомогательные органы ООН